Владимир Дементьев:
 Дементьев, Владимир Андреевич (1928—2010) — советский и белорусский художник кино.
 Дементьев, Владимир Евгеньевич (род.1946) — советский и российский металлург. Кандидат технических наук. Заслуженный металлург России.
 Дементьев, Владимир Тимофеевич (1920—2008) — советский военный деятель, политработник, член Военного совета, генерал-полковник.